Рашид Абдул «Шид» Уоллес (; род. 17 сентября 1974 года в Филадельфии, Пенсильвания) — американский профессиональный баскетболист и тренер, который выступал в Национальной баскетбольной ассоциации. По завершении карьеры игрока работал ассистентом главного тренера команды НБА «Детройт Пистонс».

Биография 
Играл на позициях тяжёлого форварда и центрового. Учился в университете Северной Каролины в Чапел-Хилл, был выбран на драфте НБА 1995 года под четвёртым номером командой «Вашингтон Буллетс». Позже выступал за «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Атланта Хокс», «Детройт Пистонс» и «Бостон Селтикс». В 2004 году стал чемпионом НБА в составе «Пистонс».

Уоллес провел в лиге 15 сезонов и прекратил выступления в 2010 году. 10 августа 2010 года Рашид Уоллес завершил карьеру, так и не отработав трёхлетний контракт с «Бостоном».

4 октября 2012 руководство «Нью-Йорк Никс» объявило о подписании контракта с форвардом. Ветеран вернулся в НБА и провёл за «никербокеров» 20 матчей, однако в декабре получил стрессовый перелом левой стопы. В конце февраля 38-летний игрок перенес операцию.

17 апреля 2013 объявил о завершении карьеры.

В июле 2013 года присоединился к тренерскому составу «Детройт Пистонс».

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты США
Игроки «Северная Каролина Тар Хилз» (баскетбол)
Игроки «Вашингтон Буллетс»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Родившиеся в Филадельфии